Pommiers kan syfta på:
 Pommiers, Aisne
 Pommiers, Gard
 Pommiers, Indre
 Pommiers, Loire
 Pommiers, Rhône